Darras ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Darras (1966–2010), französischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Darras (1927–1999), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Daras